Il centro federale "Polo acquatico Frecciarossa" è un impianto sportivo di Roma, che sorge nel quartiere del Lido di Ostia. È uno dei centri tecnici federali della Federazione Italiana Nuoto.

Storia 
Il centro federale di Ostia venne inaugurato nel 2009 diventando un centro di preparazione per le nazionali di nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, oltre ad essere sede di corsi del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto.

Strutture

Area sportiva 
 una piscina olimpionica scoperta da 50x25 metri, con pontone mobile e tribune da 1000 posti a sedere;
 una piscina coperta da 33 metri, con pontone mobile e tribune da 500 posti a sedere;
 una piscina didattica per bambini da 21x10 metri.
 una palestra;

Area direzionale 
 foresteria con 79 stanze;
 un bar;
 una mensa;
 locali adibiti allo svolgimento dei corsi di formazione;
 una sala conferenze da 200 posti a sedere;
 un parcheggio da 500 posti auto.

Eventi ospitati 
 Campionati assoluti estivi di nuoto;
 Campionato nazionale a squadre-Coppa Caduti di Brema;
 Final four della Coppa Italia di pallanuoto femminile nel 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
 Finali dei campionati giovanili di pallanuoto;
 Campionati nazionali giovanili di nuoto sincronizzato e i campionati italiani master.

Note 

Impianti sportivi di Roma